Il detentore del titolo era Marin Čilić che si è confermato battendo in finale Tommy Haas per 6-3, 6-1.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Tommy Haas (finale)
 Michail Južnyj (secondo turno)
 Philipp Kohlschreiber (quarti di finale)
 Ivan Dodig (quarti di finale)

  Marin Čilić (campione) 
  Lukáš Rosol (primo turno) 
  Radek Štěpánek (ritirato per infortunio) 
  Igor Sijsling (secondo turno)

Wild card 

  Borna Ćorić (primo turno)
  Mate Delić (primo turno)

  Ante Pavić (primo turno)

Qualificati 

 Michael Berrer (secondo turno)
 Pedja Krstin (primo turno)

  Andrej Kuznecov (quarti di finale) 
  Björn Phau (semifinale)

Lucky loser 
  Daniel Evans (semifinale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

PBZ Zagreb Indoors 2014
ATP World Tour 2014